La Route nationale 571 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 La Route nationale 571 en France.
 La route nationale 571 en Belgique.

Voir aussi